Ekerö (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Ekerö (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Ekerö (eiland), een eiland behorend tot de eerder genoemde gemeente